Coppermine ()
 Coppermine — ядро процессора Pentium III;
 Coppermine Photo Gallery — свободное ПО, веб-фотогалерея.